Dioskur ist der Name folgender Personen:

 Dioskur von Alexandria († 454), Patriarch von Alexandria, siehe Dioskoros I. von Alexandria
 Dioskur (Gegenpapst) († 530)

Siehe auch:

 Dioskurides
 Dioskuren, Brüder Kastor und Polydeukes in der griechischen Mythologie